Estação de tratamento de águas residuais (ou estação de tratamento de esgotos)

Lista de escolas técnicas estaduais do estado de São Paulo (escola técnica estadual)

Francavilla d'Ete — comuna italiana da província de Fermo

Erik Zabel — ciclista alemão conhecido como Ete

Desambiguações de siglas